Хо́ста может означать:

Топоним 
 Хоста — средневековая крепость в долине реки Хоста.
 Хоста — микрорайон в Хостинском районе города Сочи, административный центр Хостинского района.
 Хоста — пристань на Чёрном море.
 Хоста — река, впадающая в Чёрное море.
 Хоста — станция Северо-Кавказской железной дороги.

Другое 
 Хоста () — род травянистых растений семейства спаржевые.
 2С34 «Хоста» — 120-мм самоходное артиллерийское орудие.

См. также 
  () — кондитерская компания в Германии.
 Хост